

Localités

Amérique du Nord 
 Schomberg, une ville d'Ontario

Personnes 
Schomberg est un patronyme germanique, notamment porté par :

 Théodoric de Schomberg, natif de Heidelberg, mort en 1590 à la bataille d'Ivry, dirigeait les reîtres d'Henri IV ;
 Gaspard de Schomberg (1540-1599), général d'Henri IV ;
 Georges de Schomberg (mort en 1578), frère de Gaspard, une des victimes du duel des Mignons de Henri III ; 
 Henri de Schomberg (1574-1632), fils de Gaspard, maréchal de France et grand maître de l'artillerie de France  ;
 Charles de Schomberg (1601-1656), fils du précédent, lui aussi maréchal de France ;
 Armand-Frédéric de Schomberg (1615-1690), maréchal de France (1675);
 Ménard de Schomberg (1641-1719), fils du précédent.

Voir aussi 
 Schömberg
 Famille von Schönberg

Notes, sources et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Patronyme germanique
Patronyme allemand